Maldonado – miasto w Urugwaju
 Maldonado – departament Urugwaju
 Deportivo Maldonado – urugwajski klub piłkarski
 Maldonado – ekwadorska stacja antarktyczna